FMR1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 632 амінокислот, а молекулярна маса — 71 174.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, рибонуклеопротеїнів, активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, взаємодія хазяїн-вірус, процесинг мРНК, сплайсинг мРНК, транспорт, пошкодження ДНК, транспорт мРНК, нейрогенез, РНК-залежне заглушення генів, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, хромосомах, центромерах, синапсах, .

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки